Reflexiones puede referirse a los siguientes álbumes musicales:

 Reflexiones (1984), álbum del cantante mexicano José José.
 Reflexiones (1976), álbum de Yolandita Monge.

Enlaces externos